Цвинчер () — немецкая фамилия. Известные носители:

 Цвинчер, Бруно (1838—1905) — немецкий музыкальный педагог.
 Цвинчер, Оскар (1870—1916) — сын Б. Цвинчера, немецкий художник-символист.
 Цвинчер, Рудольф (1871—1946) — сын Б. Цвинчера, немецкий пианист.